

Nom de famille 
 Ashis Nandy (1937-), psychologue indien ;
 Lisa Nandy (1979-), femme politique britannique ;

Pseudonyme 
 Nandy, chanteuse tanzanienne.

Toponyme 
 Nandy, commune française de Seine-et-Marne.
 Château de Nandy, sur la commune.